Рыбчинская (Рыбчи́нски) — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Рыбчинская, Зинаида Сергеевна (1885—1964) — украинская и советская актриса и певица.
 Рыбчинская, Наталья Дмитриевна (?—1920) — актриса.
 Рыбчински, Наталия (род. 1971) — канадский палеонтолог и палеоэколог.